

Codici 
 VT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Viterbo (Italia)
 VT – codice ISO 3166-2:LA	di Vientiane (Laos)
 VT – codice ISO 3166-2:US del Vermont (Stati Uniti)
 VT – designazione degli squadroni della US Navy per Torpedo (Bombing) Squadron e Training Squadron

Altro 
 Vt. – abbreviazione locale del vatu
 VT – targa automobilistica di Virovitica (Croazia)
 VT – targa automobilistica di Viterbo
 VT – Abbreviazione di Val Trompia nei toponimi
 VT – Tassa di controllo sui bagagli a mano – biglietteria aerea